Hambleton (district), een district in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Hambleton (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Hambleton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Hambleton (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland
 Hambleton (West Virginia)